Села:
 Таборище — Житомирська область, Житомирський район
 Таборище — Сумська область, Середино-Будський район

 Таборище — колишнє село Ніжинського району Чернігівської області, знято з обліку рішенням Чернігівської обласної ради від 31 липня 1997 року